Calophyidae är en familj av insekter. Calophyidae ingår i överfamiljen bladloppor, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Calophyidae 68 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladloppor
Calophyidae